2010. доноси и промјене на АТП туру: нова турнири су Ница и Атланта, 2 турнира се више неће одржавати - Кицбил и Индијанаполис, а турнир у Виња дел Мар је премјештен у Сантијаго де Чиле.

Турнири

Појединачно

Парови

Мјешовити парови

Тимска такмичења

Број титула по тенисеру 

 ПОЈ. = појединачно,
 ПАР. = парови,
 М. П. = мјешовити парови

Број титула по држави 

 ПОЈ. = појединачно,
 ПАР. = парови,
 М. П. = мјешовити парови

АТП листа на крају сезоне

Појединачно

Парови (појединачно)

Парови (тимови) 

*НР=нису били рангирани на крају 2009. године

Зарада од турнира

Спољашње везе 
  Списак турнира 2010. на сајту АТП

Тенис 2010.